Gänsehals steht für:

 Gänsehals, Berg in der Hocheifel
 Gęsia Szyja, Berg in der Hohen Tatra (Polen)
 den Hals von Gänsen, insbesondere als Bestandteil des Gänsekleins (siehe Geflügelklein)

Weiteres:
 Gänsehals, Schorenberg, Burgberg und Schmitzkopf, Naturschutzgebiet in der Hocheifel